MSD peut faire référence à :
 Merck & Co., une compagnie pharmaceutique américaine ;
 Mini Super Dollfie, une taille de Ball Joint Doll (poupée articulée) ;
 Conseil démocratique syrien, ou  en kurde, organisation administrative du Rojava.